Sanamyan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Karen E. Sanamyan
 Nadya P. Sanamyan